Purtsa steht geographisch für:

 Purtsa (Dorf) auf der estnischen Insel Saaremaa

Purtsa ist der Familienname von:

 Maria Purtsa (* 1995), deutsche Leichtathletin